Sciogriphoneura är ett släkte av tvåvingar. Sciogriphoneura ingår i familjen Helosciomyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Sciogriphoneura